Le tournoi du Colorado est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1973, classée en catégorie VS Tour, se dispute à Denver du  au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Betty Stöve.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Colorado
 Saison 1973 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1973
Colorado
Tennis aux États-Unis en 1973
Tennis en juillet 1973
Tennis en août 1973